Сен-Марте́н-де-Валама́с () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш. Входит в состав округа Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE кантона — 0818. Всего в кантон Сен-Мартен-де-Валамас входит 11 коммун, из них главной коммуной является Сен-Мартен-де-Валамас.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 3 349 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Ардеш на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Мартен-де-Валамас на карте Франции

Кантоны департамента Ардеш